Berneck steht für:

Orte in Deutschland:
 Bad Berneck im Fichtelgebirge, Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Berneck (Altensteig), Ortsteil von Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Berneck (Deggingen), Ortsteil von Deggingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Berneck (Kirchberg im Wald), Ortsteil von Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern

Orte in der Schweiz:
 Berneck SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen

Gewässer:
 Berneck (Fluss), oberer Flusslauf der Schiltach, Baden-Württemberg

Berneck  ist der Familienname folgender Personen:
 Hieronymus Müller von Berneck (1598–1669), deutscher Berg- und Hammerherr
 Karl Gustav von Berneck (1803–1871), deutscher Novellist und Militärschriftsteller

Siehe auch:
 Burg Berneck 
 Bärneck
 Bernegg
 Bernek
 Perneck